Harmaakari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Gråskär (klippa i Finland, Nyland, lat 60,12, long 24,85), 
 Harmaakari (ö, lat 60,38, long 21,81), Egentliga Finland, Åbo, 
 Harmaakari (ö, lat 60,46, long 21,64), Egentliga Finland, Åbo, 

Robotskapade Finlandförgreningar